David Mumford (1937-), mathématicien américain ;
 Eloise Mumford (1986-), actrice américaine ;
 Lawrence Quincy Mumford, bibliothécaire de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis de 1954 à 1974 ;
 Lewis Mumford (1895-1990), historien américain ;
 Marcus Mumford, chanteur du groupe de folk rock Mumford and Sons ;

Autres 
 Mumford and Sons, un groupe de folk rock formé à Londres en 2007 ;
 Mumford, un film américain de Lawrence Kasdan sorti en salles en 1999.